With You (canção de Chris Brown)
With You (canção de Jessica Simpson)

Veja também
Without You

Desambiguação